Een gemeente in Slowakije:
 Raková (Slowakije)
 Een gemeente in Tsjechië:
 Raková (okres Rokycany)